Добровиз () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 5,97 км². Население — 473 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1238 годом.В 2013 году был построен завод Амазона,который является одним из крупнейших в Европе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края